Архиепархия Кингстона:

 Архиепархия Кингстона — архиепархия Римско-Католической церкви в Канаде.
 Архиепархия Кингстона — архиепархия Римско-Католической церкви на Ямайке.